Премія Єврокомісії та Фундації Людвіга Міса Ван дер Рое - премія на відзнаку найкращих сучасних архітектурних творів в Європі з метою стимулювати пошук нових концепцій і технологій. Цю відзнаку отримують також молоді архітектори, які розпочинають свою кар’єру.
  
Премію присуджують щодва роки, починаючи з 1988-го. Нагороджують володарів Премії у Барселоні - місті, де розташовано головний офіс Фундації, що названа ім'ям видатного німецького архітектора-модерніста Людвіґа Міса ван дер Рое.

Джерела

 Євробюлетень. 2011, № 4

Міжнародні премії
Нагороди в галузі архітектури